I Igrzyska Frankofońskie – multidyscyplinarne zawody sportowe, które odbywały się między 8 lipca i 22 lipca 1989 w dwóch marokańskich miastach - Rabacie i Casablance. W tej edycji igrzysk frankofońskich wystartowało ok. 1700 sportowców, którzy reprezentowali 38 krajów.

Dyscypliny 
W ramach zawodów sportowych odbywała się rywalizacja w pięciu dyscyplinach. 

  Judo (szczegóły)
  Koszykówka (szczegóły)
  Lekkoatletyka (szczegóły)
  Piłka nożna (szczegóły)
  Wydarzenia kulturalne (szczegóły)

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Igrzysk frankofońskich 

1989
1989 w sporcie
1989 w Afryce
Sport w Casablance
Sport w Rabacie
Maroko w XX wieku